Световният шампионат на Формула 1 (2009) е 59-ият пореден шампионат на ФИА. Той започна на 29 март 2009 г. с Голяма награда на Австралия и ще завърши на 1 ноември 2009 г. с Голяма награда на Абу Даби, която ще дебютира в календара на Формула 1 с пистата Яс Марина Сиркуит.

За сезона ФИА въвежда някои ограничения и нововъведения, които обхващат гумите, аеродинамиката и др. Така например екипите могат за първи път официално да използват „Системата за съхраняване на кинетична енергия“ KERS.

В началото на сезона някои от отборите се появиха с нови дифузьори (Brawn GP, Уилямс, Тойота Ф1), които им носят отлични резултати. Другите отбори отправиха контестации във ФИА за нередовността на новите аеродинамични елементи, но ФИА призна елементите за напълно редовни. Така и останалите тимове започнаха да разработват двойни дифузьори, преди третия старт за сезона.

Тимове 
Тимовете, участващи в Календара на ФИА за сезон 2009:

 Скудерия Ферари
 Макларън Мерцедес
 БМВ Заубер
 Рено
 Тойота Ф1
 Скудерия Торо Росо-Ферари
 Ред Бул Рейсинг-Рено
 Уилямс-Тойота
 Форс Индия-Мерцедес
 Браун-Мерцедес

Представяне на новите болиди

Пилоти 

 Заради отказването на Хонда Ф1 от Формула 1, няма болиди с номера 18 и 19.

Календар за сезон 2009 
След няколко промени, ФИА оповести официално календара за 2009 на 5 ноември 2008:

† Нощно състезание

‡ Нова писта

Промени за сезон 2009

Промени при тимовете 
 От тази година Форс Индия ще използват двигатели на Мерцедес вместо на Ферари
 През декември 2008, Хонда Ф1 обявиха, че напускат Формула 1 заради проблеми, свързани със световната финансова криза. На 5 март беше потвърдено, че отборът се купува изцяло от Рос Браун, а новото му име е Браун ГП.

Промени на календара 
 През 2009 за първи път ще се проведе Гранд при на Абу Даби на пистата Яс Марина Сиркуит, която все още се изгражда. Гранд при на Абу Даби ще бъде и последното състезание за сезон 2009.
 Състезанието за Голямата награда на Япония се завръща на пистата Судзука, след като беше заменена от пистата Фуджи спийдуей за 2 години.
 Поради финансови проблеми, тази година няма да се проведе ГП на Канада. Това е първият сезон от 1958, в който няма да има състезание в Северна Америка. Пистата Жил Вилньов може да се включи в календара, ако пистата в Абу Даби не бъде завършена на време.
 На 15 октомври 2008 организаторите на ГП на Франция обявиха, че поради финансови проблеми, няма да се вкючат в сезон 2009.

Промени в правилата 

На 11 юли 2008 ФИА официално прие новите правила за 2009. Те бяха променяни няколко пъти от специално създадена комисия. Някои специалисти ги определят като „най-радикалните промени в спорта през последните 15 години“. Целта на новите правила е да увеличат изпреварванията, с цел да направят спорта по-атрактивен, както и да намалят разходите на отборите.

 Формула 1 връща обратно гумите без канали (сликове). В последните 10 сезона бяха използвани само гуми с канали. Единствения доставчик на гуми остава Бриджстоун. Правилото за задължително използване и на двата вида смеси (меки и твърди) остава. Меките гуми ще се означават със зелен кант от външната страна на гумите. Гумите за дъжд вече ще са известни само като „интермедия“, а за екстремно мокро време, само като „мокри“.
 Правилата за аеродинамиката на болидите са радикално променени. Силата на въздушно притискане е драстично намалена, а шаситата и кокпита на болидите са изчистени от всякакви допълнителни приспособления (дефлектори, крилца, „рога“, „слонски уши“). Предните крила са по-ниски и по-широки, а задните – по-високи и по-тесни. В задната част на колата, дифузьорите са изтеглени назад, като задният край на устройството е на едно ниво със задната ос.

 За първи път ще бъдат използвани и подвижни предни крила. Пилотите ще могат да променят ъгъла на крилото най-много по два пъти на обиколка с максимален ъгъл до 6 градуса.
 Друго нововъведение е системата за възстановяване на кинетичната енергия „KERS“. Това е устройство, което улавя кинетичната енергия, която се получава при спиране. Тази енергия може да се съхрани под формата на електричество в акумулатори или суперкондензатори или механически чрез маховици, за да се използва от пилота, когато пожелае (за по-бързо ускорение например). Мощността на системата е ограничена на 80 к.с.(61 kW) за 6 секунди, веднъж на обиколка. Макар и много полезна, теглото на цялата система и ефекта ѝ върху тежестта на колата, накараха много отбори да не я използват, поне в началото на сезона.
 За да ограничи разходите на отборите, ФИА забрани тестовете по време на сезона и ограничи използването на аеродинамичните тунели. Двигателите трябва да издържат по 3 състезания(вместо по 2), а скоростните кутии по 4. При смяна на скоростна кутия по време на състезателния уикенд, пилота ще получава наказание от 5 позиции на стартовата решетка.

 Всеки пилот ще може да използва най-много по 8 двигателя на сезон, като всеки отбор има по 4 допълнителни двигателя за тестове. Когато пилот употреби всичките си 8 двигателя, всяка допълнителна смяна ще му коства по 10 места назад на стартовата решетка. За да се подобри издръжливостта на двигателите, те ще бъдат ограничени от 19 000 об/мин. на 18 000 об/мин.
 Правилото за затваряне на бокса след излизане на кола за сигурност отпада. След излизането на ѝ на пистата бокса ще остава отворен. Специален софтуерът ще уведомява пилотите каква ще е максималната им разрешена скорост към алеята на боксовете и минималното им време за прибиране. Ограничението на скоростта в пит лейна се променя на 100 км/ч

Стартове

Класиране при пилотите 

† Пилотите означени с този символ не са завършили състезанието, но са били класирани, тъй като са покрили 90% от състезателната дистанция.
‡ Поради прекратяването на Гранд при на Малайзия и покриването на по-малко от 75% от състезателната дистанция, пилотите получават половината от точките, които им се полагат.

Класиране при конструкторите 
{|
|

Бележки и източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони